Molekulska formula -{C14H8O5}- se može odnositi na:

 1,2,4-Trihidroksiantrahinon
 1,3,8-Trihidroksiantrahinon
 Antrapurpurin